13-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 17 по 25 сентября 1983 года в трёх городах ГДР с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 9-й раз в своей истории и в 7-й раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 ГДР — страна-организатор;
 СССР, Польша, Болгария, Чехословакия, Румыния — по итогам чемпионата Европы 1981 года;
 Нидерланды, Италия, Греция, Финляндия, Франция, Венгрия — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Эрфурт 

 17 сентября: СССР — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:13, 15:8); Чехословакия — Финляндия 3:0 (15:12, 15:9, 15:11).
 18 сентября: Чехословакия — Нидерланды 3:2 (15:8, 15:8, 17:19, 15:17, 15:8); СССР — Финляндия 3:1 (15:17, 15:7, 15:8, 15:11).
 19 сентября: Финляндия — Нидерланды 3:0 (15:13, 15:10, 15:6); СССР — Чехословакия 3:0 (15:12, 15:7, 15:10).

Группа В 
Зуль 

 17 сентября: Польша — Франция 3:0; Италия — Румыния 3:2 (15:12, 15:11, 5:15, 12:15, 15:11).
 18 сентября: Румыния — Франция 3:2 (9:15, 15:13, 11:15, 15:11, 15:12); Польша — Италия 3:1 (15:13, 16:14, 2:15, 16:14).
 19 сентября: Италия — Франция 3:1 (14:16, 15:9, 15:7, 15:2); Польша — Румыния 3:2 (13:15, 15:11, 18:20, 15:10, 15:10).

Группа С 
Берлин 

 17 сентября: ГДР — Венгрия 3:0 (15:6, 15:11, 15:9); Болгария — Греция 3:0 (16:14, 15:6, 15:8).
 18 сентября: Болгария — Венгрия 3:1 (15:6, 15:5, 8:15, 15:0); ГДР — Греция 3:1 (15:11, 15:10, 8:15, 15:9).
 19 сентября: Венгрия — Греция 3:1 (15:10, 15:13, 15:17, 15:10); Болгария — ГДР 3:0 (15:11, 15:3, 15:8).

Классификационный раунд 
Зуль 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 22 сентября: Греция — Румыния 3:0 (15:12, 15:10, 15:13); Нидерланды — Венгрия 3:0 (15:9, 15:6, 15:3); Финляндия — Франция 3:1 (15:10, 4:15, 15:6, 15:12).
 23 сентября: Румыния — Венгрия 3:2 (15:13, 13:15, 15:11, 9:15, 15:11); Финляндия — Греция 3:1 (12:15, 15:8, 15:9, 15:8); Нидерланды — Франция 3:0 (15:12, 15:12, 15:2).
 24 сентября: Финляндия — Венгрия 3:1 (15:5, 14:16, 15:5, 15:7); Греция — Франция 3:1 (15:11, 9:15, 15:11, 15:10); Румыния — Нидерланды 3:1 (15:13, 11:15, 15:7, 15:12).
 25 сентября: Франция — Венгрия 3:2 (8:15, 15:12, 15:7, 10:15, 15:12); Греция — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:11, 15:11); Румыния — Финляндия 3:0 (15:5, 15:11, 15:11).

Финальный этап 
Берлин 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 22 сентября: Италия — Чехословакия 3:2 (11:15, 13:15, 17:15, 15:12, 15:12); Польша — ГДР 3:1 (15:11, 15:8, 10:15, 16:14); СССР — Болгария 3:0 (15:7, 18:16, 15:12).
 23 сентября: Польша — Болгария 3:2 (9:15, 6:15, 15:5, 15:8, 15:12); СССР — Италия 3:1 (10:15, 15:5, 15:13, 15:5); Чехословакия — ГДР 3:0 (15:13, 15:13, 15:6).
 24 сентября: СССР — ГДР 3:0 (15:5, 15:9, 15:11); Италия — Болгария 3:2 (14:16, 15:12, 13:15, 15:6, 15:9); Польша — Чехословакия 3:0 (15:10, 15:9, 15:10).
 25 сентября: Болгария — Чехословакия 3:0 (16:14, 15:3, 15:13); ГДР — Италия 3:2 (15:10, 6:15, 8:15, 16:14, 15:13); СССР — Польша 3:1 (15:3, 15:11, 11:15, 15:9).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Вячеслав Зайцев, Вильяр Лоор, Олег Молибога, Александр Савин, Павел Селиванов, Юрий Панченко, Александр Сапега, Владимир Шкурихин, Александр Сороколет, Альберт Дилленбург, Виктор Сидельников, Александр Белевич. Главный тренер — Вячеслав Платонов.

 : Януш Войдыга, Томаш Вуйтович, Вацлав Голец, Войцех Джизга, Збигнев Зелиньский, Иренеуш Клос, Пётр Кочан, Лех Ласко, Анджей Мартынюк, Влодзимеж Налязек, Яцек Рыхлицкий, Кшиштоф Стефанович. Тренер — Хуберт Вагнер.

 : Митко Тодоров, Петко Петков, Борислав Кёсев, Стоян Гунчев, Иван Николов, Стоян Соколов, Петё Драгиев, Пламен Христов, Митко Натов, Асен Галабинов, Димитр Димитров, В.Миланов. Главный тренер — Васил Симов.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1983 год в волейболе
Чемпионаты Европы в ГДР
Чемпионаты Европы в 1983 году
Сентябрь 1983 года
Спорт в Германии в 1983 году
Международные соревнования по волейболу в Германии